Merope (Pleiade), een van de zeven Pleiaden uit de Griekse mythologie
 Merope (ster), een ster in het sterrenbeeld Stier
 Merope (band), een Europese wereldmuziekband
 Merope Mergel, een personage uit de Harry Potter-boekenreeks 
 een geslacht van schorpioenvliegen, met als enige soort Merope tuber